Paratinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paratinga (ort), Bahia, 
 Paratinga (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar